Шабы́зово () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Чалманаратского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от гидронима «Шәбез» (Шабиз).

География 
Деревня находится на реке Шабиз, в 22 км к западу от районного центра, села Актаныш.

История 
Деревня известна с 1723 года. В XVIII–XIX веках жители относились к категориям башкир-вотчинников и тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть (известна с 1830 года), мектеб, ветряная мельница, хлебозапасный магазин. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1814,1 десятины.

До 1920 года деревня входила в Семиостровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В 1929 году в деревне организован колхоз «Алга».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Наратлы» (полеводство, мясо-молочное скотоводство).

Объекты медицины 
Действует фельдшерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района